Jerzy I pomorski (1493–1531) – książę pomorski, szczeciński i wołogoski z rodu Gryfitów
 Jerzy Mikułowski Pomorski (ur. 1937) – polski socjolog